Szwajcaria:
 Cressier – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Lac
 Cressier – gmina w kantonie Neuchâtel

Zobacz też:
 Gressier